Владимир Крымский:
* Крымский, Владимир Сергеевич (род. 1953) — советский футболист.
 Крымский, Владимир Яковлевич (род. 1959) — российский военный и политик, генерал-майор, начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (2001—2008).